Мужчиль:
 Мужчиль, Виктор Степанович (род. 1947) — советский и украинский композитор, педагог.
 Мужчиль, Татьяна Евгеньевна — депутат Мажилиса Парламента Казахстана второго созыва